Ливийский язык может означать:
 Восточноберберские языки
 Ливийский диалект арабского языка

См. также 
 Языки Ливии